Алекса́ндр Сухору́ков:
 Сухоруков, Александр Иванович (1906—1981) — советский государственный деятель, председатель Челябинского горисполкома.
 Сухоруков, Александр Николаевич (род. 1988) — российский пловец, призёр Олимпийских игр.